Jasieński może odnosić się do:

 Paweł Jasieński (zm. 1485), dyplomata, kasztelan malborski
 Ludwik Jasieński (ur. 1806) – polski dominikanin, kapelan 12. pułku ułanów
 Feliks Jasieński (1861-1929), krytyk i kolekcjoner sztuki
 Bruno Jasieński (1901-1938), poeta
 Stefan Jasieński (1914-1945), ppor., cichociemny („Alfa”, „Urban”)
 Ksawery Jasieński (1931-nadal), spiker telewizyjny i radiowy
 Roman Jasieński (1873-1937), żołnierz